Limoux (gemeente), Frans gemeente
 Limoux (wijn), Franse wijn